Леони́д Сере́бренников: Серебренников, Леонид Васильевич (1902—1965) — советский военачальник, контр-адмирал.
 Серебренников, Леонид Фёдорович (род. 1947) — советский и российский актёр и певец.